Herzig ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Herzig (* 1937), deutscher Historiker
 August Herzig (1846–1919), deutscher Bildhauer
 Bardo Herzig (* 1964), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Bernd Herzig (* 1941), deutscher Eishockeyspieler
 Charles Edwin Herzig (1929–1991), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Tyler
 Charlotte Herzig (* 1983), Schweizer Malerin und Performerin
 Christian Herzig (* 1974), deutscher Umweltwissenschaftler
 Denny Herzig (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Emil Herzig (1898–1962), deutscher Architekt

 Eva Herzig (* 1972), österreichische Schauspielerin
 Falk Herzig (* 1975), deutscher Eishockeyspieler
 Frank Herzig (* 20. Jahrhundert), in Deutschland wirkender Musiker
 Georg Herzig (1941–2008), deutscher Maler
 Gottfried Herzig (1870–1922), Schweizer Maler
 Heinrich Herzig (1887–1964), Schweizer Maler
 Heinz E. Herzig (* 1936), Schweizer Althistoriker
 Josef Herzig (1853–1924), österreichischer Chemiker
 Konrad Elmer-Herzig (* 1949), evangelischer Pfarrer und Politiker (SPD), MdV, MdB
 Max Herzig (1863–1912), Wiener Verleger und Buchhändler
 Michael Herzig (* 1965), Schweizer Krimiromanautor
 Monika Herzig (* 1964), deutsche Jazzmusikerin und Musikwissenschaftlerin
 Moritz Herzig (* 1992), deutscher Grasskiläufer
 Nico Herzig (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Norbert Herzig (* 1945), deutscher Betriebswirtschaftler und Autor
 Peter M. Herzig (* 1954), deutscher Geologe
 Raya Herzig (* 1928), polnische Malerin
 Richard Herzig (1851–1934), deutscher Architekt
 Stefan Herzig (* 1957), deutscher Humanmediziner, Pharmakologe und Ausbildungsforscher
 Werner Herzig (* 1928), deutscher Kommunalpolitiker (SED), Oberbürgermeister von Magdeburg
 Wilhelm Herzig (1812–1894), Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Willi Herzig (* 1949), Schweizer Journalist
 Willy Herzig (1894–1978), deutscher Graphiker
 Wolfgang Herzig (* 1941), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Hertzig
 Herzeg
 Herziger